Kalskär kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kalskär, Iniö, Åboland, 
 Kalskär (vid Berghamn, Nagu), Åboland, 
 Kalskär (vid Kirjais, Nagu), Åboland, 
 Kalskär (vid Borstö, Nagu), Åboland, 
 Kalkskär, Korpo, Åboland,

Åland 

 Kalskär (Saltvik, Åland), 
 Kalskär (Kumlinge, Åland), 
 Kalskär (Kökar, Åland),

Se även
Kalskären
Kålskär
Kalkskär
Kalvskär
Kalskärs grunden
Lilla Kalskär
Stora Kalskär
Små Kalskären

Robotskapade Finlandförgreningar